Natuurreservaat Hertenrits
 een heester, Citharexylum spinosum: Hertenrits (plant)